Galoschen des Glücks ist der Titel von:

 Die Galoschen des Glücks, dänisches Kunstmärchen von Hans Christian Andersen
 Die Galoschen des Glücks (1986), tschechisch-deutscher Märchenfilm von Juraj Herz aus dem Jahr 1986.
 Die Galoschen des Glücks (2018), Märchenfilm aus der ARD-Reihe Sechs auf einen Streich